Alice Miller (golfer), Amerikaans golfster
 Alice Miller (psycholoog), Pools-Zwitsers psychologe
 Alice Duer Miller (1874–1942), Amerikaans schrijfster en dichteres
 Alice D. G. Miller (1894–1985), Amerikaans scenarioschrijfster